Liu Vej (1969) olimpiai ezüstérmes, ötszörös világbajnok kínai asztaliteniszezőnő
 Liu Vej (1980) kínai kosárlabdázó, olimpikon
 Liu Vej (1987) kínai ökölvívó, olimpikon